UFC 220: Miocic vs. Ngannou — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 20 января 2018 года на спортивной арене ТД-гарден в городе Бостон, штат Массачусетс, США.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира был запланирован бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между действующим чемпионом Стипе Миочичем и франко-камерунским бойцом Франсисом Нганну (#1 в рейтинге). Для Миочича эта защита титула станет третьей по счёту после того, как он стал чемпионом в бою против Фабрисиу Вердума на UFC 198 в мае 2016 года, и дважды защитился, досрочно победив Алистара Оверима на UFC 203 в сентябре 2016 года и Жуниора дус Сантуса на UFC 211 в мае 2017 года.

Соглавным событием был запланирован бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между действующим чемпионом Дэниелем Кормье и швейцарским бойцом с курдскими корнями Волканом Оздемиром (#2 в рейтинге). Для Кормье эта защита станет четвёртой по счёту. Он завоевал вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, досрочно победив удушающим приёмом Энтони Джонсона на UFC 187 в мае 2015 года. Впоследствии Кормье провёл три защиты пояса, в которых победил раздельным решением Александра Густаффсона на UFC 192 в октября 2015 года (первая защита) и повторно удушающим приёмом Энтони Джонсона на UFC 210 в апреле 2017 года (третья защита). Вторую защиту против Джона Джонса на UFC 214 в июле 2017 года Кормье проиграл нокаутом, но результат боя был впоследствии отменён из-за проваленного Джонсом допинг-теста и Кормье сохранил чемпионский титул.

Изменения карда турнира 
Абдул Разак Альхассан и Сабах Хомаси изначально должны были встретиться месяцем ранее на турнире UFC 219, но в итоге были перенесены на этот турнир. Ранее соперники уже встречались на UFC 218, когда Альхассан выиграл техническим нокаутом.

На турнире Чарльз Роса должен был встретиться с дебютантом Дэном Иге в полулёгком весе. Однако 22 декабря Роса получил травму шеи и снялся с боя. Иге остался в карде и встретится с ещё одним дебютантом Хулио Арсе.

Ожидалось, что на турнире британский боец Арнольд Аллен встретится с победителем шоу The Ultimate Fighter: Latin America 2 в легком весе Энрике Барсолой. Однако 11 января Аллена вывели из боя из-за проблем с визой, которые ограничивали его возможность приезда в США. Его заменил дебютант Мэтт Бессетт.

Также ожидалось, что на турнире Джейми Мойл встретится с Мариной Мороз. Однако Мойл отказалась от боя в течение недели, предшествовавшей событию, сославшись на нераскрытую травму. В свою очередь, организаторы сообщили, что Мороз будет перенесена на одно из будущих мероприятий.

Результаты турнира 
В главном бою вечера Стипе Миочич победил Франсиса Нганну единогласным решением и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

В соглавном бою Дэниел Кормье победил Волкана Оздемира техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Бонусы 
Следующие бойцы были награждены бонусом в $50,000:
 Лучший бой вечера: Кэлвин Каттар vs. Шейн Бургос
 Выступление вечера: Дэниел Кормье и Абдул Разак Альхассан

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
24 января после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Антониу Рожериу Ногейра (бывший #11) покинул Топ-15 полутяжёлого веса;

Андерсон Силва (бывший #9) покинул Топ-15 среднего веса;

 Юта Сасаки (бывший #15) покинул Топ-15 наилегчайшего веса

Ввиду малого количества действующих бойцов в женском полулёгком весе прекращено ранжирование в этой весовой категории.

См. также 
 Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Бостоне
Номерные турниры UFC